Вулиця Михайла Максимовича — вулиця у місті Дніпро.
 Вулиця Максимовича — вулиця у місті Київ, у Святошинському районі.
 Вулиця Михайла Максимовича — вулиця у місті Київ, у Голосіївському та Солом'янському районах.
 Вулиця Максимовича — вулиця у місті Львів.
 Вулиця Михайла Максимовича — вулиця у місті Сміла.
 Вулиця Михайла Максимовича — вулиця у місті Черкаси.

Вулиці, названі на честь людей